El Himno Nacional de la República de Kazajistán (, transliteración: Qazaqstan Respýblıkasynyń Memlekettik Ánurany) es el título del primer himno nacional de Kazajistán utilizado desde 1992 hasta principios de 2006. Tras la independencia en diciembre de 1991, se conservó la melodía del himno de la RSS de Kazajistán, compuesto por Mukan Tulebayev, Yevgeny Brusilovsky y Latif Khamidi; y nueva letra fue adoptada en 1992 después de una larga competencia. La letra fue escrita en conjunto por cuatro personas, incluyendo a la poeta Zhadyra Daribayeva, una de las pocas mujeres que han participado en la composición de un himno nacional. 

El 7 de enero de 2006, fue reemplazado por "Meniń Qazaqstanym".

Letra

Letra en Kazajo

Traducción en español

Véase también 

 Anexo:Himnos nacionales y de territorios dependientes

Referencias

Enlaces externos 

 MIDI archivo
 Letras - nationalanthems.info
 Puntuación de letras - Kazajistán 1992@–2006
 Kazajistán Himnos Nacionales

Símbolos de Kazajistán
Música de Kazajistán
Himnos nacionales desaparecidos